Výraz Balti může odkazovat k několika významům:

 Baltí – himálajský jazyk
 Baltí (národ) – himálajský národ
 Bălți – město v severním Moldavsku
 dynastie Balti – vizigótská vládnoucí dynastie (395–531)
 Bianca Balti – italská modelka